Het Nederlands kampioenschap dammen 1978 werd van 15 tot en met 24 maart 1978 in Zevenaar door 12 deelnemers gespeeld. 
Winnaar met 15 punten uit 11 partijen werd Frank Drost die daarmee zijn enige Nederlandse titel behaalde. 
Het was voor de latere record-deelnemer (met 31 deelnames) en Nederlands kampioen 1995 Auke Scholma op 21-jarige leeftijd het debuut in het Nederlands kampioenschap waarin hij op de 10e plaats eindigde.

Resultaten

Datum en locatie per ronde

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1978
Dammen
Dammen